Galleri NB er et kunstgalleri grundlagt 1. oktober 1987 af Thorkild NB Nielsen på St. Sct. Mikkels Gade 23, Viborg. I 1992 flyttede galleri NB til Wændelins Pakhus i Sortebrødre Kirkestræde, Viborg. I 2005 flyttede galleriet til den nuværende adresse på Sct. Mathias Gade 14 i Viborg. Galleri NB har desuden haft afdelinger i Paris, Roskilde og København. 2007 blev Susanne Kam Kristensen medejer. I 2008 bliver Galleri NB kåret til årets butik i Viborg.

Udstillinger 
 1991 Robert Jacobsen udstillede på galleriet.
 1992 Sten Larsen  (DK) debuterer i Galleri NB.
 1993 – 2009 Anne Vilsbøll (DK) er tilknyttet Galleri NB.
 1995 En række Færøske kunstner tilknyttes galleriet, blandt andre Tróndur Patursson og Kári Svensson.
 1996 Carsten Frank (DK) og Paul Smulders (NL) tilknyttes galleriet.
 1998  (N) tilknyttes galleriet.
 1998  (LT) tilknyttes galleriet.
 2003 – 2021 Thomas Andersson er tilknyttet galleriet.
 2010 Statens Kunstfond præmierede udstilling med Kjell Nupen, Paul Smulders, , Steen Larsen, Jacob Brostrup og Mette Rishøj.
 2011  laver springvand og skulpturer til pladsen foran Viborg Rådhus i samarbejde med Galler NB.
 2012 Billboard Painters Exhibition starter og bliver indtil 2016 en årlig tilbagevende udstilling.
 2012 Toon Berghahn og Marius Martinussen fra Norge tilknyttes galleriet.
 2013 Hugo Tieleman fra Holland tilknyttes galleriet.
 2013: Claudia Walde udstillede under navnet . Udstillingen hed "Billboard Painters."
 2013 Andrea Damp (D) og Sabine Beyerle (D) tilknyttes galleriet.
 2013 John Reuss (DK) tilknyttes og udstillede.
 2015 (april) Sophus Rittolaver-udstillingen "Limbomania," Benita av Reine udstilling "Frames."
 2015 Toon Berghan havde en udstilling uden navn.
 2015 (oktober) Kristian Vodder Svensson udstillede på galleriet..
 2015 Maxim Brandt (D) tilknyttes galleriet.
 2017 John Reuss udstillede.
 2018 Den internationale udstilling WAOU bliver en årligt tilbagevende sommerudstilling.
 2020 Beate Höing tilknyttes galleriet.
 2022 Karsten Frank holder 25 års jubileums udstilling i Galleri NB

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Gallerets hjemmeside
 VisitViborg.Dk

Kultur i Viborg
Etableret i 1987
Kunsthandlere fra Danmark
Kunsthandlere